Eduardo Noriega (1916-2007) – meksykański aktor
 Eduardo Noriega (ur. 1973) – hiszpański aktor

Zobacz też